Marcel·la (neboda d'August) (Marcella), neboda d'August, dona d'Agripa i jove de Marc Antoni
 Marcel·la la Menor, neboda d'August, dona de Marc Valeri Messal·la Barbat Appià
 Marcel·la (dona de Marcial) dona del poeta Marcial
 Subjecció de les portalligues